

Cinema 
 Suspect – film del 1960 diretto da John e Roy Boulting
 Suspect - Presunto colpevole (Suspect) – film del 1987 diretto da Peter Yates

Televisione 
 Suspect – film per la televisione del 2007 diretto da Guy Ritchie

Videogiochi 
 Suspect – videogioco del 1984